Gennaro Gattuso (1978), een Italiaans voetbaltrainer en voormalig profvoetballer
 Sébastien Gattuso  (1971), een Monegaskisch sprinter